Ланента

 Ланента — село в центральной части Польше. Административный центр одноименной гмины Кутновского повята, Лодзинского воеводства.
 Ланента — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кутновский повят, Лодзинское воеводство.